Рахма́н Ахмади́ (; род. 30 июля 1980, Ноушехр, Иран) — иранский футболист, вратарь. Выступал за сборную Ирана.

Карьера 
Родился 30 июля 1980 года в городе Ноушехр. Воспитанник футбольной школы клуба «Шамушак». Во взрослом футболе дебютировал в 2000 выступлениями за главную команду этого же клуба, в котором провел четыре сезона, приняв участие в 35 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Сайпа», к составу которого присоединился в 2004 году. Сыграл за команду из Кереджа следующие четыре сезона своей игровой карьеры.

Впоследствии с 2008 по 2013 год играл в составе клубов «Сепахан», «Персеполис» и «Сайпа».

В 2013 году вернулся в клуб «Сепахан». С 2016 года выступает за «Пайкан».

Карьера в сборной 
В 2008 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Ирана.

В 2014 году отправился в Бразилию вместе со сборной на чемпионат мира по футболу 2014. На турнире не сыграл ни одного матча.

Статистика

Достижения

Командные 
 «Сайпа»
 Чемпион Ирана: 2006/07
 «Сепахан»
 Чемпион Ирана: 2009/10, 2011/12
 «Персеполис»
 Обладатель Кубка Ирана: 2010/11

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Сайпа»
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК «Парс Джонуби»